Boisemont, commune française de l'Eure
 Boisemont, commune française du Val-d'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France